The Eavesdropper – film del 1909 diretto da David W. Griffith
 The Eavesdropper – film del 1912 diretto da James Young
 The Eavesdropper – film del 1914 diretto da Dell Henderson